Il singolare del Lipton International Players Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–4 Chris Evert.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton International Players Championships 1988